Сапрыкинская территориальная администрация — сельское территориальное образование в Губкинском городском округе Белгородской области, включающее в себя 6 населённых пунктов. Глава администрации — Малахов Валерий Станиславович.

Место расположения администрации — село Сапрыкино.

Состав

См. также 
 Губкинский городской округ

Примечания 

Территориальные администрации Губкинского городского округа